Lynx har flere betydninger:

 Los på latin
 Westland Lynx – en helikopter
 Lynx (browser) – en tekstbaseret internetbrowser